Velika nagrada Španije 1981 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1981. Odvijala se je 21. junija 1981.

Dirka 

|-
! 1
| 27
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 80
| 1:46:35,0
| 7
| 9
|-
! 2
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 80
| + 0,22 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 80
| + 0,58 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 2
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 80
| + 1,01 s
| 3
| 3
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 80
| + 1,24 s
| 10
| 2
|-
! 6
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 80
| + 28,58 s
| 11
| 1
|-
! 7
| 1
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 80
| + 56,58 s
| 2
|  
|-
! 8
| 22
|  Mario Andretti
| Alfa Romeo
| 80
| + 1:00,80
| 8
|  
|-
! 9
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 80
| + 1:07,08
| 17
|  
|-
! 10
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 80
| + 1:13,65
| 6
|  
|-
! 11
| 21
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 79
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 12
| 20
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 78
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 13
| 33
|  Patrick Tambay
| Theodore-Ford
| 78
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 14
| 14
|  Eliseo Salazar
| Ensign-Ford
| 77
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 76
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 16
| 17
|  Derek Daly
| March-Ford
| 75
| +5 krogov
| 22
|  
|-
! NC
| 3
|  Eddie Cheever
| Tyrrell-Ford
| 62
| Odstop
| 20
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jean-Pierre Jabouille
| Ligier-Matra
| 51
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 46
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 30
|  Siegfried Stohr
| Arrows-Ford
| 43
| Vžig
| 23
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 43
| Trčenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 28
| Zavrten
| 5
|  
|-
! Ods
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 21
| Zavore
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| McLaren-Ford
| 9
| Trčenje
| 14
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Beppe Gabbiani
| Osella-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Slim Borgudd
| ATS-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Brian Henton
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Giorgio Francia
| Osella-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Formula 1 sezona 1981
1981